Waña Quta ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Waña Quta (Oruro), See im Municipio Sajama, Departamento Oruro, Bolivien
 Waña Quta (La Paz), See im Municipio Ichoca, Departamento La Paz, Bolivien
 Huaña Khota, See im Municipio Quime, Departamento La Paz, Bolivien
 Waña Quta (Cochabamba), See im Municipio Santivañez, Departamento La Paz, Bolivien
 Huaña Cota (Quime), Ortschaft im Municipio Quime, Departamento La Paz, Bolivien
 Kanton Huaña Cota, Kanton im Municipio Quime, Departamento La Paz, Bolivien
 Kanton Huañacota, Kanton im Municipio Santivañez, Departamento La Paz, Bolivien